Элин Матильда Элисабет Вегнер (; 16 мая 1882, Лунд — 7 января 1949, Берг, Крунуберг) — шведская писательница, журналистка, педагог, эколог. Общественный деятель, организатор движения по защите и спасению детей, активистка феминистского и пацифистского движений; основатель группы Фогельстад. Член Шведской академии с 1944 года.

Биография 
Элин Вегнер родилась в 1882 году в Лунде. Её отцом был школьный директор; в трёхлетнем возрасте она лишилась матери. Когда отец повторно женился, Элин некоторое время жила с дядей, а потом переехала вместе с новой семьёй отца вначале в Нючёпинг, а затем в Хельсингборг.

Журналистская деятельность Вегнер началась в газете Helsingborgs Dagblad. Затем она переехала в Стокгольм и работала в известном женском журнале Idun. Позднее она стала первым редактором журнала , издававшимся так называемой группой Фогельстад. Вегнер также сама много писала для этого журнала, в частности, о немецкой и английской литературе, этнологии и антропологии. Она также работала преподавателем в женской школе в .

В 1910 году Вегнер вышла замуж за литературного критика Йона Ландквиста. В 1922 году супруги развелись, но продолжали поддерживать друг друга. Детей у них не было. На сестре Элин был женат Грегор Паульсон.

После развода Вегнер переехала из столицы в Смоланд и поселилась в деревне Берг к северу от Векшё. Неподалёку жила её подруга и соратница Флори Гате, с которой они вместе путешествовали: как по Смоланду, собирая материал для книги Вегнер «Tusen år i Småland», так и за пределы Швеции, в том числе в Москву и Ленинград в 1934 году.

Элин Вегнер умерла в 1949 году, гостя на ферме у Флори Гате. Причиной смерти стал рак желудка. Она была похоронена на Северном кладбище в Лунде. В 1990 году Гате основала Общество Элин Вегнер и организовала сбор средств, чтобы выкупить дом Вегнер, Lilla Björka. В настоящее время он принадлежит Обществу; в нём находится личная библиотека Вегнер.

Общественная деятельность 

Элин Вегнер была одной из наиболее известных суфражисток, деятелей движения за предоставление женщинам избирательного права в Швеции, инициатором создания Шведского общества за женское равноправие.

Наряду с Фредрикой Бремер, Вегнер является инициатором и наиболее важной и влиятельной деятельницей феминистского движения Швеции.

В ноябре 1919 года Элин Вегнер, Элен Пальмшерна и Герда Маркус создали в Швеции первую в стране организацию по защите и спасению детей под названием «Редда Барнен» (шведское отделение «Международного союза помощи детям»).

Литературное творчество 
Автор романов, статей в газетах и журналах, сценариев к 4-м фильмам. Среди наиболее популярных романов Э. Вегнер — Norrtullsligan («Мужчины и другие несчастья», 1908), Pennskaftet («Ручка», 1910), повесть в духе народных традиций из жизни крестьян Åsa-Hanna (1918). Использовала творческий псевдоним Девине (Devinez).

Книги и многочисленные статьи Э. Вегнер посвящены проблемам женской эмансипации, гражданским правам, движению за мир, повышению благосостояния людей, охране окружающей среды.

Избранная библиография

Примечания

Ссылки 
 
 

Шведские писатели
Писательницы XX века
Общественные деятели Швеции
Суфражистки Швеции
Пацифисты
Журналисты Швеции
Женщины-экологи
Члены Общества Девяти